planista – potoczna nazwa algorytmu szeregowania
 planista – osoba zajmująca się tworzeniem planów przestrzennego zagospodarowania, najczęściej planów miast